Охапа има више значења:

 Охапа (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охапа (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику